Kempf může být:

 Tanková divize Kempf – vojenská jednotka pozemních sil nacistického Německa existující v srpnu až říjnu 1939
 Kempfova věž – rozhledna, která stála na hoře Krudum

křestní jméno
 Hippolyt Kempf (* 1965) – švýcarský sdruženář
 Werner Kempf (1886–1964) – generál tankových jednotek Wehrmachtu